Gauch steht für:

 Gauch, veraltet für den Kuckuck

Gauch ist der Familienname folgender Personen:
 Heidi Gauch, deutsche Kinder- und Jugendpsychotherapeutin
 Hermann Gauch (1899–1978), deutscher Arzt, NS-„Rassenforscher“ und Adjutant Heinrich Himmlers
 Peter Gauch (* 1939), Schweizer Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Rudi Gauch (1915–1979), deutscher Kunstturner
 Sigfrid Gauch (* 1945), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:

 Gauchach, ein Nebenfluss der Wutach im Südschwarzwald
 Gauchsbach, ein Fließgewässer bei Nürnberg
 Gauchheil, eine Pflanzengattung der Primelgewächse
 Gauck (Begriffsklärung)